port lotniczy Liverpool-John Lennon
 lipaza lipoproteinowa (ang. lipoprotein lipase)